Conley peut désigner :

Patronyme 

 Adam Conley (né en 1990), joueur de baseball américain
 Arthur Conley (1946-2003), chanteur américain de rhythm and blues
 Corinne Conley (né en 1929), actrice américaine
 Darby Conley (né en 1970), auteur américain de bandes dessinées
 Darlene Conley (1934-2007), actrice américaine
 Gene Conley (1930-2017), lanceur de baseball américain
 Jack Conley (1958-), acteur américain
 Joe Conley (1928-2013), acteur américain
 Mike Conley (né en 1962), athlète américain
 Mike Conley Jr. (né en 1987), basketteur américain

Toponyme 
 Conley, ville de Géorgie aux États-Unis